Хисемидулла Ысхакович Укбаев (; род. 21 декабря 1937, , Астраханская область) — советский и казахский выдающийся ученый сельскохозяйственной отрасли и организатор цветного каракулевого хозяйства.  (1990),  (1992),  (1995).

Лауреат двух Государственных премий Казахстана в области науки и техники (1991, 2005). Лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники (1982).

Биография 
Родился в 1937 году в селе Байбек Красноярского района Астраханской области.

В 1958 году окончил Саратовский зооветеринарный институт по специальности учёный-зоотехник.

В 1971 году окончил аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института животноводства в Москве, в 1973 году аспирантуру Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. Ленина (ВАСХНИЛ).

В 1971 году защитил учёное звание кандидата сельскохозяйственных наук, тема диссертации: «Решение методики получения гибридных каракулей».

В 1990 году защитил учёное звание доктора сельскохозяйственных наук, тема диссертации: «Теория и практика создания цветного
каракулеводства в новых регионах».

С 1964 по 1968 годы — главной зоотехник совхоза Полынный Калмыцкой АССР.

С 1971 по 1973 годы — зав. лабораторией каракулеводства Калмыцкого НИИ мясного скотоводства.

С 1973 по 1979 годы — зав. Гурьевским отделением КазНИИ каракулеводства.

С 1979 по 1994 годы — Работал директором Казахского НИИ каракулеводства и Генеральный директор научно-производственного объединения «Каракуль».

С 1980 по 1994 годы — Депутат Южно-Казахстанского областного Совета.

С 1994 по 1998 годы — зам. председателя Южно-Казахстанского обл. научно-производственного центра АПК.

С 1998 года — директор крестьянского хозяйства «Укибай» Западно-Казахстанской области.

С 1986 года — Президент международной Ассоциации каракулеводов.

Научные, литературные труды 
Основные направления научных исследований: разработаны методики исследований и практические приемы по созданию новых окрасок, расцветок заводских и внутрипородных типов каракульской породы. В результате созданы: «Гурьевский» заводской тип серых каракульских овец голубой расцветки" (1980); в совхозе «Кызылту» Атырауской области — новый казахский внутрипородный тип каракульских овец окраски сур (1974—1991); уникальная новая Атырауская порода курдючных овец смушково-мясо-сальной продуктивности, не имеющая аналога в мировой практике (1974—1998).

В настоящее время совершенствует и создает породу овец бирюзового и серого окраса.

Автор 190 научных работ, 20 авторских свидетельств, 4 патентов.

Награды и звания 
 1982 — Государственная премия СССР в области науки и техники за создание и внедрение в производство новых типов овец каракульской породы серой, розовой и белой окраски, бухарского и сурхандарьинского сура.
 1991 — Государственная премия Казахской ССР в области науки и техники за глубокие исследования в улучшении условий Каракульской овцы, выращиваемой в пустынной и пустынной зоне.
 2005 — Государственная премия Республики Казахстан в области науки и техники за работу Казахский тип каракульской породы и атырауская порода курдючных овец смушково-мясо-сальной продуктивности: методы выведения, современное состояние и перспективы развития.
 Награждён орденом Дружбы народов (СССР 1983 года)
 Медаль «За освоение целинных земель»
 Медаль «Ветеран труда»
 Большой Золотой медалью ВДНХ СССР (1991 года)
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Калмыцкой АССР (1966 года)
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Казахской ССР (1987 года)

Примечания

Ссылки 

Выпускники Саратовского зооветеринарного института
Награждённые Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР
Селекционеры овец